

Eventos 
 William Harvey: sistema circulatório

Nascimentos

Falecimentos

Ver também 
 1627 na ciência
 1629 na ciência

Século XVII na ciência
Ciência